Hot () — дебютный студийный альбом румынской певицы INNA, издан в Польше 8 августа 2009 года и в России 22 сентября через звукозаписывающие студии Roton и Ultra Records. В сентябре 2010 года после 7 недель в чарте, «Hot» получил статус золотого диска за тираж свыше 50,000 копий.

Об альбоме

Обложка 
Обложка румынского издания альбома была выбрана самими фанатами певицы, которые проголосовали за один из пяти вариантов оформления пластинки. Каждое новое издание альбомы румынский лейбл Инны выпускал с новой обложкой.

Коммерческий успех 
«Hot» попал в польский чарт 31 августа 2009 года, дебютировав на 28 месте. Всего в чарте он пробыл 2 недели. В Чехии альбом в феврале 2010 года добрался до 7 места, продержавшись в местном чарте 17 недель.
В Голландии, пластинка дебютировала на 69 месте 1 мая 2010 года, и смогла добраться до 68 позиции 24 июля.
После большого успеха синглов «Hot» и «Amazing», в чарте France Top 100 Singles Chart, альбому 19 июля 2010 удалось попасть в Top 200 French Albums Chart, дебютировав на 9 месте.

Список композиций

Чарты

История релиза

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 2009 года
Альбомы Ultra Records
Альбомы CD Land Records
Альбомы Инны